Fízek ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Fizek (1826–1899), tschechischer Kommunalpolitiker